Baureihe 90 steht für Tenderlokomotiven mit der Achsfolge C1' der Deutschen Reichsbahn und ihrer Nachfolgegesellschaften:
 Baureihe 90.0-2: Preußische T 9, LBE T 9, PKP-Baureihe TKi1
 Baureihe 90.3: ČSD-Baureihe 312.7
 Baureihe 90.10: BBÖ 30 (Achsfolge 1'C1')
 Baureihe 90.11: JDŽ 51 (Achsfolge 1'C1')
 DR-Baureihe 90.64: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 90.70: EWA IIIb